Хмільний дім Роберта Домса — пивний ресторан (ресторан-пивниця) у Львові при Львівській пивоварні, названий на честь Роберта Домса.
 Хоботовик хмільний, Хоботовик хмільний або Казарка (Rhynchites bacchus) — дрібний жук із родини Хоботовиків.